Елизабета Корушка (Минхен, 1262 - Беч, 28. октобар 1312) била је супруга Албрехта I Хабзбуршког. Била је кћерка корушког војводе Мајнхарда и Елизабете Ваварске.

Породично стабло 

Рођени 1262.
Умрли 1312.
Династија Хабзбург